Carola Cicconetti – schermitrice italiana
 Giovanni Cicconetti – geodeta italiano
 Luigi Cicconetti – militare e politico italiano